Nikowitz ist der Familienname folgender Personen:

 Erich Nikowitz (1906–1976), österreichischer Schauspieler
 Rainer Nikowitz (* 1964), österreichischer Journalist